Саве, Саби (, ) — река в Юго-Восточной Африке. Длина реки 640 километров.

Река протекает в Зимбабве и Мозамбике. Река берёт начало в Зимбабве, в 80 км к югу от Хараре. Течёт на юго-восток, пересекает границу Зимбабве и Мозамбика. Впадает в Индийский океан, в Мозамбикский пролив.

Имеет ряд притоков, крупнейшие —  и Лунди. Воды реки используются для орошения. Река является судоходной на протяжении 100 км выше устья.

Примечания

Литература 
 
 

Реки, впадающие в Мозамбикский пролив
Реки Зимбабве
Реки Мозамбика